

Geografia 
 Francia
 Rupt – comune nella regione del Grande Est
 Rupt-aux-Nonains – comune nella regione del Grande Est
 Rupt-devant-Saint-Mihiel – comune nella regione del Grande Est
 Rupt-en-Woëvre – comune nella regione del Grande Est
 Rupt-sur-Moselle – comune nella regione del Grande Est
 Rupt-sur-Othain – comune nella regione del Grande Est
 Rupt-sur-Saône – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea